Опацкий:
 Опацкий, Леонид Петрович (1862 — после 1917) — офицер Российского императорского флота, Георгиевский кавалер, контр-адмирал.
 Опацкий, Николай Петрович — российский и эстонский архитектор.
 Опацкий, Станислав Флорианович — русский филолог.